Оскар Ляйснер, Оскар Франц Ксавер Ляйснер (нім. Oskar Franz Xaver Leisner; 2 серпня 1881, Відень — 3 грудня 1958, Брегенц) — австро-угорський, австрійський і німецький військовий медик, генерал-майор медичної служби австрійської армії. 
 «Фріц Ляйснер» — псевдонім Еріха Мільке.
 Єспер Вінґер Ляйснер — композитор.